

Sigle 
 Partido Komunista ng Pilipinas – Partito Comunista delle Filippine, partito politico filippino
 Partido Komunista ng Pilipinas – Partito Comunista delle Filippine, partito politico filippino
 Polskie Koleje Państwowe – ferrovie polacche
 Public Knowledge Project – Comunicazione scientifica

Codici 
 PKP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puka Puka (Polinesia Francese)
 pkp – codice ISO 639-3 della lingua pukapuka